DBB steht für:
 DBB Beamtenbund und Tarifunion, früher Deutscher Beamtenbund, Interessenvertretung bzw. Gewerkschaft für Beamte und Tarifbeschäftigte
 Deutscher Bandy-Bund, der nationale Verband in der Internationalen Bandy-Föderation
 Deutsche Bauernbank in der DDR
 Deutsche Bundesbank, Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland
 Deutscher Bauernbund, Dachorganisation der privaten Landwirtverbände in den ostdeutschen Bundesländern
 Deutscher Baugewerksbund, eine Gewerkschaft in der Weimarer Republik
 Deutscher Basketball Bund
 Deutscher Billard-Bund
 Deutscher Brauer-Bund
 Dortmunder Bergmann Brauerei
 Verein Dampfbahn Bern (alte Abkürzung, neu VDBB), ein Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Schweiz, das historische Eisenbahn-Fahrzeuge unterhält
 El Alamein International Airport (IATA-Code), Flughafen von El Dabaa, Gouvernement Matruh, Ägypten

dB(B) steht für:
 dezibel B-Bewertung, siehe bewerteter Schalldruckpegel

dbb steht für:
 Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg, öffentliche Schule bzw. kaufmännisch ausgerichtetes Berufskolleg, Sitz in Detmold

DBB